Попередніх двох років турнір вигравала Леся Цуренко, але цього разу вирішила не грати.

Ван Яфань виграла свій перший одиночничний титул WTA, здолавши в фіналі Софію Кенін, 2–6, 6–3, 7–5.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливий лузер
  Мартіна Тревізан

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Abierto Mexicano Telcel 2019
Тур WTA 2019